L'edizione 1980 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Start.

Capocannoniere del torneo fu Arne Dokken (Lillestrøm), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Start Campione di Norvegia 1980.
 Molde, Skeid e Bodø/Glimt retrocesse in 2. divisjon.

Campionato norvegese di calcio
Calcio nel 1980